Индо-малайские лягушкороты, или лягушкороты () — род птиц семейства лягушкоротов.

Птицы средних размеров с очень большим разрезом рта. Основу питания составляют насекомые, мелкие птицы, мыши, лягушки. Распространены в Южной Азии до Гималаев и южных районов Китая на севере ареала.

Классификация 
Род включает 12 видов:
 
 
 
 
 
 , или северный лягушкорот

Примечания 

Роды птиц
Лягушкороты
Птицы Азии